Euclides da Cunha kan syfta på följande:

 Euclides da Cunha, brasiliansk författare

Geografi

Brasilien 

 Euclides da Cunha (ort), Bahia, 
 Euclides da Cunha (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar